Мирослав Воркапић (Војновац, 1941 — Београд, 8. фебруар 2020) био је српски сниматељ и глумац. Рођен је у селу Војновац, Хрватска. Радио је на 50 филмова. Један је од продуцента филмова Лајање на звезде, Балканска међа. 

Награде: Најбољи глумац 2002

Војновац је такође место Николе Тесле и Мирослава Воркапића.

Сниматељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980]]
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|5
|19
|14
|5
|43
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|3
|2
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|1
|4
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|24
|21
|5
|55
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Рођена на Сени (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Лопов и уседелица (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Састанак музичара — Џем сесија (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Швабица (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Силе (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Мирина ТВ ступица (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Розенбергови не смеју да умру (ТВ филм)|| /
|-
| 1973. || Прослава (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Госпођа Дели има љубавника (ТВ филм) || /
|-
| 1972 1974. || Образ уз образ (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || Реч по реч (ТВ документарни филм) || /
|-
| 1975. || Соба са пет зидова (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Синови (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Крај недељe || /
|-
| 1975. || Црни петак (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Танкосић и Павловић (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1976. || Посета старе даме (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Кухиња (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Коштана (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Деца расту ноћу (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Кућна терапија (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Како упокојити вампира (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || 67. састанак Скупштине Кнежевине Србије (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Госпођа министарка (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Шпански захтев (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Пучина (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Маска (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Прва српска железница (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Приповедања Радоја Домановића (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Београдска разгледница 1920 (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Зашто Банат пече ракију од леба (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1981. || Сестре (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || О Соколу коњу да вам кажем (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1981. || На рубу памети (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || И нама је само један дуд преост'о (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1981. || 500 када (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Лед (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Кројачи џинса (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Дивље месо (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Последње совуљаге и први петли (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Последња авантура (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Откос (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || Дивља патка (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Џек-пот (ТВ филм)|| /
|-
| 1987. || Бољи живот (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Под рушевинама (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Бољи живот: Новогодишњи специјал (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца (ТВ мини серија) || /
|-
| 1988. || Норвешки шал (ТВ кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Кућа за рушење (ТВ филм) || /
|-
| 1991. || Глава шећера (ТВ филм) || /
|-
| 1992. || Први пут с оцем на јутрење (ТВ филм) || /
|-
| 1992. || Повратак Вука Алимпића (ТВ филм) || /
|-
| 1993. || Тесла || /
|}

Одељење за камеру 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|8
|2
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|10
|4
|14
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Љубав преко ноћи (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Љубавни је цео свет (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Јелена Ћетковић (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Сунчано јутро (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Горски цар (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || На рубу памети (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Бурлеска о Грку (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Поглед уназад (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Јахачи пут мора (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1969. || Обична прича (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Љубавна лирика Десанке Максимовић || /
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља (ТВ мини серија) || /
|-
| 1972. || Развојни пут Боре Шнајдера (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Молба из 1950 (ТВ кратки филм) || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Пусти снови || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1975. || Крај недељe || /
|-
| 1975. || Црни петак (ТВ филм) || Странка на салтеру
|}

Специјални ефекти 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Козара || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Умрли 2006.
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски сниматељи
Југословенски сниматељи
Београђани на филму